Crackdown:

 Crackdown — видеоигра с открытым миром, в жанре шутер от третьего лица для платформы Xbox 360.
 Crackdown 2 — видеоигра с открытым миром, в жанре шутер от третьего лица для платформы Xbox 360.
Crackdown 3 — видеоигра с открытым миром, в жанре шутер от третьего лица для платформы Xbox 360.